Дивизион 1 1979/1980 () — 16-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1979/80 на сайте rsssf.com 

1979/1980
Алжир
Алжир
1979 год в Алжире
Спорт в Алжире в 1980 году